Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Coral Sea :
 L' est un porte-avions d'escorte nommé Alikula Bay pendant sa construction, rebaptisé Coral Sea juste avant son lancement en 1943 puis renommé Anzio un an plus tard ;
 L', est baptisé USS Coral Sea, mais il est rebaptisé neuf jours après avoir été lancé en 1945. Son sister-ship (ci-dessous) était en construction et a hérité du nom de Coral Sea ;
 L' est un porte-avions en service de 1946 à 1990, y compris durant près d'une décennie d'actions durant la guerre du Vietnam.

Coral Sea